Liana Ungur era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Federica di Sarra.

Il singolare del torneo di tennis Monteroni International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nastassja Burnett che ha battuto in finale Anna Remondina 6–3, 7–6(9–7).

Teste di serie

  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Anna Floris (quarti di finale)
  Karin Knapp (semifinali, ritiro)
  Alizé Lim (quarti di finale)

 Liana Ungur (primo turno)
 Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
 Annalisa Bona (primo turno)
 Melanie Klaffner (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Monteroni International 2011